Alberto el Alto (; ; 1236 - 15 de agosto de 1279), un miembro de la Casa de Welf, fue Duque de Brunswick-Luneburgo desde 1252 y el primer gobernante de recién creado Principado de Brunswick-Wolfenbüttel desde 1269 hasta su muerte.

Biografía 
Alberto era el hijo mayor superviviente del primer duque de Brunswick, Otón el Niño y de su esposa, Matilda de Brandeburgo. Cuando su padre murió en 1252, asumió el gobierno del ducado; más tarde su hermano menor Juan se le unió en el gobierno. 

El gobierno de Alberto tuvo inicialmente problemas por varios conflictos armados ya que los duques de Welf tenían que hacer frente a los seguidores de la extinta dinastía Hohenstaufen dentro de sus dominios. En 1260/61 las tropas de Alberto lucharon contra el duque danés Erico I de Schleswig en nombre de la reina Margarita Sambiria y de su hijo menor de edad, el rey Erico V de Dinamarca. En 1263 el duque, bastante desafortunado, interfirió en la Guerra de Sucesión Turingia al apoyar el reclamo de su suegra Sofía de Brabante.

El 31 de mayo de 1267, los hermanos acordaron dividir los territorios de Welf, lo que ocurrió en 1269. Alberto partió el territorio mientras que Juan obtuvo el derecho a elegir su parte. Este cogió la mitad septentrional incluyendo la región de Luneburgo, Celle y la ciudad de Hanóver, mientras que Alberto recibió la parte meridional alrededor de las ciudades de Brunswick y Wolfenbüttel, extendiéndose desde el área en torno a la colina de Calenberg hasta la ciudad de Helmstedt, en la cordillera del Harz, y Göttingen. La residencia de Brunswick permaneció como propiedad común de los hermanos.

Alberto entonces se concentró en el desarrollo de sus territorios heredados. Durante el interregnum imperial, se puso del lado del ascendente rey bohemio Ottokar II hasta su derrota final en la Batalla de Marchfeld de 1278. Cuando su hermano Juan murió en 1277, asumió la tutela de su sobrino menor de edad Otón II de Brunswick-Luneburgo.

Alberto murió el 15 de agosto de 1279 y es enterrado en la Catedral de Brunswick. Fue sucedido por sus tres hijos mayores, los tres más jóvenes se unieron a la Iglesia.

Matrimonio e hijos 
En 1254, Alberto contrajo matrimonio con Isabel de Brabante (1243 - 9 de octubre de 1261), hija del Duque Enrique II de Brabante y Sofía de Turingia. No tuvieron hijos.

Después de la muerte de Isabel en 1261, Alberto contrajo matrimonio con Adelaida (Alessia) (1242 - 6 de febrero de 1284/85), hija del Margrave Bonifacio II de Montferrato en torno a 1263. Una vez viuda ella contrajo matrimonio con el Conde Gerardo I de Holstein-Itzehoe. Alberto y Adelaida tuvieron los siguientes hijos:
 Duque Enrique I de Brunswick-Grubenhagen (1267-1322)
 Duque Alberto II de Brunswick-Luneburgo (1268-1318)
 Duque Guillermo I de Brunswick-Luneburgo (1270-1292)
 Otón (murió ca. 1346)
 Matilda de Brunswick-Luneburgo, desposó al duque Piasta Enrique III de Głogów, fallecida 11 de diciembre de 1310.
 Luther von Braunschweig (murió 1335), Gran Maestre de los Caballeros Teutónicos desde 1331.
 Conrado (murió ca. 1303)

Ancestros

Referencias 

 
 At the House of Welf site
 RootsWeb: Rulers of Brandenburg and their Czech Roots

Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XIII
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIII (casa de Welf)
Fallecidos en Brunswick